Newkirk (verengelste vorm van de Nederlandse achternaam Van Niewkercke) kan verwijzen naar:
Personen
Anastacia Newkirk, een Amerikaanse zangeres
Ingrid Newkirk, een Amerikaanse dierenactiviste
John Newkirk, een Amerikaanse ijshockeyspeler

Plaatsen
Newkirk (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Newkirk (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania